Ozarba heliastis is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1902 door Hampson.

De soort komt voor in Europa.

heliastis
Dier uit het Palearctisch gebied